El Torneig de Stanford 2014, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de juliol i el 3 d'agost de 2014 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista local Serena Williams va guanyar es va imposar en la final per tercera vegada (2011 i 2012) en els últims quatre anys, i el quart de la temporada. Aquesta setmana va esdevenir la cinquena tennista en superar les 200 setmanes com a número 1 del món.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014